Puiești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Puiești (Buzău)
 Puiești (Vaslui)